Santa Comba de Baroncelle (llamada oficialmente Santa Comba) es un lugar situado en la parroquia de Moyalde, del municipio de Villardevós, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Referencias

Enlaces externos 

Localidades de Villardevós